Van Wyk kan som auktorsförkortning betyda:

 Abraham Erasmus Van Wyk
 Ben-Erik Van Wyk

Robotskapade auktorsförkortningar